

Patronyme 

 Aron Elias Seligmann (1747-1824), financier allemand ;
 Guy Seligmann, né en 1939, réalisateur français ;
 Françoise Seligmann (1919-2013), résistante, journaliste et femme politique française ;
 Jacques Seligmann (1858-1923), antiquaire français, fondateur de la compagnie de marchands d'art franco-américaine Jacques Seligmann & Company ;
  (1720–1762), illustrateur et graveur allemand ;
 Kurt Seligmann (1900-1962), écrivain, peintre et graveur suisse américain ;
 Marguerite Séligmann-Lui (1890-1959), peintre et illustratrice française, connue sous sa signature Maggie Salcedo ;
 Michel Seligmann (1739-1829), premier Grand-rabbin de Paris ;
 Romeo Seligmann (1808-1892), historien de la médecine autrichien.

Prénom 
 Seligmann Bär Bamberger (1807-1878), représentant majeur du judaïsme orthodoxe.

Voir aussi 
 Galerie Lucie Weill & Seligmann, galerie d'art parisienne.